Джанибеков (Джаныбеков):

 Джанибеков, Абдул-Хамид Шершенбиевич (1879—1955) — учёный-этнограф, один из создателей ногайской письменности.
 Джанибеков, Владимир Александрович (род. 1942) — советский лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза.
 Джаныбеков, Алтынбек (род. 1934) — киргизский композитор и педагог.
 Джанибеков, Узбекали (род. 1931) — казахстанский политический деятель.